Kalamai peut désigner :

 un dessert à base de noix de coco, le kalamai (équivalent à Guam du kalamay philippin) ;
 l'ancien nom de la ville de Kalamata (Καλαμαί) en Grèce ;
 la ville de Kalamai en Ouganda, dans la province de Busoga (1.4667 N, 33.2833 E, 1,218 m).